Minyan (2020), Amerikaanse film uit 2020 
Minjan, een groep van ten minste tien volwassen joodse mannen die nodig zijn voor een volledige joodse gebedsdienst.